Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Аранча Санчес Вікаріо і Магі Серна з рахунком 6–3, 4–6, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA)

Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд
Жінки, парний розряд